Ду́вид Тве́рский, известный как реб Ду́видл Скви́рер (или реб Ду́дале Скви́рер;  — реб Дувидл из Сквиры; 1922, Кишинёв, Бессарабия, Королевство Румыния — 2 февраля 2001, Нью-Йорк, США) — хасидский цадик из сквирской династии, ребе сквирского хасидского двора в бруклинском районе Боро-Парк (глава направления Сквира—Боро-Парк).

Биография 
Ребе Дувидл Сквирер родился в 1922 году Кишинёве, куда бежал от погромов в годы гражданской войны на Украине его отец реб Ицикл Сквирер ( 1888—1941) — прапраправнук ученика Бал Шем Това, основателя чернобыльской династии Менахем-Нохем Тверского (1730—1797). В это время в Бессарабии, и в частности в Кишинёве, чернобыльская династия Тверских наряду с последователями различных ответвлений ружинской династии Фридманов (садагорского, штефанештского, рашковского) были самыми распространёнными хасидскими направлениями. В Кишинёве с 1911 года существовал двор чернобыльской династии ребе Арн Менахем Нохем Тверского (погиб в 1941 году); в 1925 году установил свой двор в Хотине на севере Бессарабии рабби Мордхе-Исрул Тверский (известный как Хотинский ребе реб Мотеле, 1881—1941).

Родословная Дувида Тверского возводится также и к самому Бал-Шем-Тову, чья праправнучка Хана-Сима (дочь основателя Сквирской династии реб Гершеле Сквирера) была замужем за седьмым сыном Чернобыльского Ребе Мордхе Тверского Ицхоком из Сквиры (1812—1885).

В 1924 году, когда ему было два года, семья перебралась в Нью-Йорк и поселилась поначалу на нижнем Ист-Сайде Манхэттена, затем в бруклинском районе Уильямсберг. Здесь реб Ицикл — первый ребе сквирской династии в Новом Свете — собрал некоторое число последователей и уже вскорости открыл первую сквирскую синагогу на 45-й улице между 13-й и 14-й авеню в бруклинском районе Боро-Парк. Эта синагога стала центром первого хасидского двора в Боро-Парке, впоследствии получившего название Сквира—Боро-Парк.

Реб Ицикл Сквирский умер, когда его старшему сыну Дувиду было всего 19 лет и последний формально возглавил династию. В 1947 году наставником нового цадика стал его эмигрировавший из Бухареста дядя реб Янкеле Сквирер (Янкев-Йосеф Тверский, 1899—1968) — основатель центра сквирской династии поселения Новая Сквира в штате Нью-Йорк. Впоследствии, уже управляя движением самостоятельно, реб Дувидл Сквирер основал несколько ешив и синагог в Боро-Парке, и в 1950—1960-е годы боро-паркская ветвь сквирской династии значительно разрослась. В конце 1970-х — начале 1980-х годов ребе были основаны крупные школы «Томер Двора» (תומר דבורה — пальма Деворы, по названию трактата за авторством сафетского каббалиста XVI века Моше Кордоверо) для девочек и «Байс Ицхок» (בית יצחק — дом Исаака, в честь его отца — реб Ицикл из Сквиры) для мальчиков.

У ребе Дувида Сквирского и его жены ребецн Эстер было 2 дочери и 5 сыновей. После смерти отца, движение Сквира—Боро-Парк возглавил его старший сын — нынешний сквирский ребе в Боро-Парке Ихил-Михл Тверский.

Чернобыльская и Сквирская династии

Родословная от Бал-Шем-Това 
Исро́эл Бал-Ше́м-Тов
 реб Герш-Цви (реб Гершеле)
 ребе Арн из Опатова (Апта)
 ребе Нафту́ле-Цви-Герш из Опатова (реб Гершеле Скви́рер) — правнук Бал-Шем-Това, основатель Сквирской династии (Первый Сквирский Ребе)
 его дочь Хана-Сима — вышла замуж за Ицхока Тверского из Сквиры, известного как реб Ицикл Сквирер (1812—1885), седьмого сына ребе Мордхе Тверского, известного как реб Мотеле Чернобылер (1770—1837)
 ребе Дувид Тверский (реб Дувидл Сквирер)
 ребе Ицхок Тверский (реб Ицикл из Кишинёва)
 ребе Дувид Тверский (реб Дувидл Сквирер)

Также 
 Сквирская династия

Примечания 

Раввины США
Хасидские цадики
Раввины Молдавии